Mäusli ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Mäusli, Schweizer Eishockeyspieler
 Theo Mäusli (* 1960), Schweizer Historiker